Бесс (марка) — марка, якою користувалися чеканники золота
 BESS (експеримент) — експеримент в фізиці частинок.

Населені пункти 
 Бесс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Бесс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Бесс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь